Salezjanie (SDB) – męski zakon katolicki
 GBU-39 SDB – amerykańska szybująca bomba lotnicza, najmniejsza precyzyjna bomba używana przez amerykańskie siły zbrojne, wprowadzona do służby w 2006 roku.